Niemcy:
 Jabel – dzielnica Lüchow (Wendland)
 Jabel – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Mecklenburgische Seenplatte